Alberto Blanco Fernández (1950) olimpiai bronzérmes kubai súlyemelő
 Alberto Blanco Saavedra (1978) panamai válogatott labdarúgó